Zwierzaki-przebieraki (fr. Zip Zip, 2014) – francuski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Go-N Productions.

Premiera serialu miała miejsce 23 marca 2015 na niemieckim kanale Super RTL, a dwanaście dni później po premierze niemieckiej serial pojawił się 4 kwietnia 2015 na francuskim kanale France 3. W Polsce serial zadebiutował 13 kwietnia 2015 na kanale teleTOON+.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach czwórki zwierząt – lisa Waszyngtona, dzika Sama i jego siostry Eugenii oraz samicy kosa Zuzi, którzy zmęczeni codzienną walką o przetrwanie wpadają na niezwykły pomysł. Zwierzaki postanawiają przebrać się za psa, kota, królika i kanarka, aby móc spać na wygodnych posłaniach i dostawać jedzenie kilka razy dziennie. Zadomawiają się w domu pana Livingstone’a i jego żony. Razem codziennie przeżywają niesamowite i zabawne przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio Publishing
Wystąpili:
 Klaudiusz Kaufmann – lis Waszyngton
 Cezary Kwieciński – dzik Sam
 Beata Jankowska-Tzimas – dzik Eugenia
 Lidia Sadowa – kotka Wiktoria
 Magdalena Krylik –
 kos Zuzia,
 kotka Beza
 Joanna Pach – pani Livingstone
 Grzegorz Kwiecień – pan Livingstone
 Hanna Kinder-Kiss – kotka Malina
 Andrzej Chudy – niedźwiedź Mitch
 Janusz Kruciński
 Tomasz Błasiak
 Julia Kołakowska-Bytner
 Monika Wierzbicka
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014